„A” se poate referi la:

Simboluri și abrevieri

În alfabetul roman 
 A, a, prima literă a alfabetului latin

În alfabetul românesc 
 A, a indică prima literă urmată de litera Ă, ă

În astronomie 
A indică un Spectru stelar de mare luminozitate, de culoare albă și de o temperatură cuprinsă între 8.000 0C și 12.000 0C. Apar foarte numeroase atât datorită strălucirii lor absolute cât și datorită unei reale abundențe în spațiu. În spectrul lor domină razele de hidrogen. Această clasă („Clasa A”) este împărțită în 10 subclase numerotate de la A0 la A9.

Acestei clase îi aparțin stele precum: Sirius, Altair, Vega etc..

În biochimie 
În codificarea aminoacizilor ordinari, A este abrevierea alaninei.

În codificarea Acizilor nucleici, A este abrevierea adeninei.

În chimie 
Acidul A este un derivat sulfuric al naftolo.

În electricitate 
A este simbolul Amperului – unitatea de măsură a curentului electric.

În fizică 
 A reprezintă numărul de masă a atomului.
 Å este simbolul Ångström – unitatea de măsură a lungimii de undă, echivalentă a 10-10 m.
 A denotă coeficientul de emisiune spontană a radiației Einstein.
 a este simbolul prefixului SI atto-, reprezentând 10-18 din unitatea de măsură asupra căreia se aplică

În geografie 
Toponim geografic european.

 Å – Oraș în Norvegia.
 Combe de l'A – Vale în Elveția.
 A – Râu în Elveția.

În informatică 
 Prin A: de obicei este identificat floppy disk-ul.

În logică 
 Cu formula "A = A" este exprimat principiul identității.
 Cu formula "A = non A" este exprimat principiul contradicției.
 Reprezintă simbolul pentru judecata universal-afirmativă.

În matematică 
 a indică o semiaxă a unei figuri conice, adică elementul unei determinante sau a unei matrice, caz în care este afectată de două indice ar,s. Simbolul Ar,s, indică complexul algebric a lui ar,s într-o determinantă.
 A deseori este folosit cu sens de cifră care are valoarea 10 în sistemul de numerotare hexazecimal ca și în alte sisteme cu baza mai mare sau egală cu 11.
 A=B este titlul unei lucrări științifice a lui Doron Zeilberger.

În mecanică 
  indică modulul de accelerație.

În mecanică cuantică
  indică amplitudinea unei radiații

În sculptură

În medicină 
 A este vitamina cunoscută și cu numele de axeroftol sau vitamina epitelio-protectoare.
 A+ și A-este și numele unei grupe sangvine.

În metrologie 
 a este simbolul care abreviază atto-, prefixul SI care exprimă factorul 10−18.
 a este simbolul ariei – unitate de măsură a suprafețelor.

În muzică 
A este denumirea în notația muzicală literală a notei la natural (vezi Solfegiere). Pornind de aici, litera poate desemna una dintre cele două tonalități din „la”. Majuscula „A” simbolizează în notația germană tonalitatea la major (scris pe larg ca A dur sau A-dur), în vreme ce minuscula „a” trimite către la minor (scris și a moll sau a-moll). De asemenea (scris ca majusculă), simbolizează instrumentele acordate în la (de exemplu, clarinet în A, trompetă în A).

A mai poate reprezenta (în scriitura corală, dar și pentru anumite instrumente muzicale) vocea sau instrumentul de Alto. Abrevierea se aplică chiar și în limbile care numesc registrul respectiv prin denumirea contralto.

A va reprezenta și prima secțiune a unei forme muzicale bipartite, tripartite sau rondo.

A este titlul unui album al formației Jethro Tull, produs în 1980.

În enumerare 
În diferite sisteme de numerotare medio-orientale „a” este echivalent cu „1”; astfel de exemplu în limba greacă, alfa este folosit pentru „1” (în seria unităților, în seria miilor este echivalentul lui „1000”); la fel în țările arabe și semite: aleph este folosit pentru „1”.

În telecomunicații 
A indică emisiunea radioelectrică a modulației de amplificare. Câteva exemple:
 A 1 – emisiunea telegrafică a undelor persistente;
 A 2 – emisiunea telegrafică modulată a frecvenței audio;
 A 3 – emisiunea telefonică completă;
 A 4 – emisiunea prin facsimil;
 A 5 – emisiunea televiziunii;
 A 9 – emisiunea compusă în cazurile non-contemplate în precedență.

În sport 
A – aproape pretutindeni denumește prima grupă calitativă a ramurei sportive.
 Seria A (fotbal)
 Seria A (polo pe apă)
 Campionatul masculin de volei
 Seria A (rugby)
 Seria A (baschet)
 Seria A (baseball)

Vezi și
Å (dezambiguizare)

Note 

Dezambiguizări de un caracter